Конгрес има више значења:
 Конгрес
 Конгрес (Аризона)
 Конгрес (Охајо)